Умберто Тоцци:
 Тоцци, Умберто Антонио (род. 1952) — итальянский эстрадный певец и композитор.
 Тоцци, Умберто Барбоза (1934—1980) — бразильский футболист итальянского происхождения